

Biologia 
Cobra – nome di diversi serpenti della famiglia Elapidae

Aziende 
Cobra – azienda italiana attiva nel settore multimediale, piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo
Cobra Automotive Technology – precedente nome dell'azienda italiana operante in sistemi elettronici per autoveicoli, ridenominata Vodafone Automotive
Cobra Group – azienda britannica

Cinema 
Cobra – film del 1925 diretto da Joseph Henabery
Cobra – film del 1981 diretto da Joseph Velasco
Cobra – film del 1986 diretto da George P. Cosmatos

Musica 
Cobra – pseudonimo dell'autore musicale Bruno Tibaldi
Cobra – gruppo musicale rock cinese
Cobra – gruppo musicale punk giapponese
Cobra – gruppo musicale rock statunitense
Cobra Records – ex etichetta discografica statunitense

Personaggi 
Cobra – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Professor Cobra – personaggio di Yu-Gi-Oh!
Nefertari Cobra – personaggio del manga e anime One Piece
Unità Cobra – gruppo di personaggi della serie di videogiochi Metal Gear

Trasporti 
AC Cobra – automobile prodotta dalla Shelby Automobiles e dalla AC Cars
Bell AH-1 Cobra – elicottero da attacco
MZV Cobra – ciclomotore tubone a marce
Northrop YF-17 Cobra – prototipo di aereo da caccia

Altro 
Cobra – famiglia di cifrari a blocchi
Cobra – linguaggio di programmazione
Cobra – sistema di localizzazione d'armi
CO.BR.A. – movimento artistico d'avanguardia europeo
Cobra – manga
Cobra Investigazioni (Cobra) – serie televisiva del 1993